Sombrero, een spaanse term voor een hoed met een rand
Sombrero vueltiao, een Colombiaanse hoed met rand
Sombreronevel, een sterrenstelsel dat door zijn positie ten opzichte van de aarde de vorm van een sombrero lijkt te hebben.
Sombrero (eiland), het meest noordelijke eiland van de Kleine Antillen.
Sombrero (film), een Amerikaanse film uit 1953 onder regie van Norman Foster